Ширли Хендерсон (род. , , Морей, Шотландия) — британская .
Наиболее известна ролью Плаксы Миртл в фильмах «Гарри Поттер и тайная комната» (2002) и «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005).

Биография

Ранняя жизнь 
Ширли Хендерсон родилась 24 ноября 1965 года в шотландской деревушке  в области Морей. Детство провела в Кинкардине (Файф, Шотландия).

Ещё ребёнком Хендерсон начала петь в местных клубах, благотворительных организациях и различных праздниках. После школы Ширли посещала театральный клуб. В 17 лет, окончив колледж в Файфе, Ширли переехала в Лондон, где три года обучалась актёрскому мастерству в Музыкальной и Театральной Школе Гилдхолла.

Карьера 
Впервые Ширли Хендерсон появилась на экранах в детском телевизионном фильме «Тень камня». Долгое время после этого Хендерсон играла в театре. Только в 1990-е годы, не оставляя театральной сцены, она вернулась на экраны, сыграв эпизодическую роль в сериале о войне «Пожелай мне удачи». В 1995 году Хендерсон исполнила роль Изобель в телесериале Би-би-си .

Сыграв во множестве различных сериалов, Ширли Хендерсон начала сниматься в большом кино. В 1995 году актриса исполнила роль Мораг в фильме «Роб Рой», а в 1996 году — роль Гейл в картине «На игле». В этот период она также много времени уделяла сцене, особенно — Лондонскому Национальному Театру. В 1999 году Ширли Хендерсон получила возможность продемонстрировать свои вокальные способности, сыграв в картине Майка Лея «Кутерьма». В том же году она снялась в фильме Майкла Уинтерботтома «Чудесная страна».

В 2000-е годы Хендерсон снялась в ряде телевизионных фильмов, таких как  (2001), «Последний король» (2003), «Грязная любовь» (2004).

Несмотря на огромное количество ролей в телефильмах и сериалах, Хендерсон получала роли и в фильмах, выходящих на большой экран. Например, она исполнила роль Джуд в «Дневнике Бриджит Джонс». В возрасте 36 лет Хендерсон получила роль 13-летней школьницы Плаксы Миртл в фильме «Гарри Поттер и тайная комната» (2002). Через три года актриса вернулась к роли Миртл в четвёртой части киносаги — «Кубок Огня».

В фильме Софии Копполы «Мария-Антуанетта», вышедшем в 2006 году, Ширли Хендерсон снялась в роли Софии-Филиппины.
В 2015 году Хендерсон исполнила роль старухи Иммы в фильме Маттео Гарроне «Страшные сказки».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Ширли Хендерсон на сайте Hamilton Hodell Talent Management

Актрисы озвучивания Великобритании
Лауреаты премии Лоренса Оливье